SOTU steht für:
 State of the Union Address, US-amerikanische Ansprache zur Lage der Union
 State of the Union with Jake Tapper, US-amerikanische Talkshow mit Jake Tapper
 Sound of the Underground, Debütalbum (2003) von Girls Aloud
 Sounds of the Universe, Studioalbum (2009) von Depeche Mode

Abkürzung